Кызы́лский кожуун () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Тыва Российской Федерации.

Административный центр — посёлок городского типа Каа-Хем.

География 
Кожуун расположен в центральной части республики, главным образом, в Тувинской котловине. На севере — Уюкский хребет. Главные реки — Бий-Хем, Каа-Хем, Улуг-Хем, Элегест.

Общая численность населения района (кожууна) на 2009 год — 24 344 человека. Расстояние от центра до столицы Республики Тыва — города Кызыла 10 километров. Кызылский кожуун граничит с Улуг-Хемским кожууном на западе, Тоджинским на северо-востоке, Пий-Хемским на северо-западе и севере, а также с городом Кызылом на севере. На востоке и юге — Каа-Хемским и Тандинским районами (кожуунами). Фактически, Кызылский кожуун представляет два эксклава, разделённых между собой территорией города Кызыла, в состав кожууна не входящего.

Административный центр района посёлок городского типа Каа-Хем непосредственно примыкает к столице республики — городу Кызылу. Район связан автодорогой федерального значения с Красноярским краем и другими районами страны.

Кызылский кожуун приравнен к районам Крайнего Севера.

История 
Кызылский район был образован в 1945 году. 28 марта 1957 года Кызылский район был упразднён, а его территория разделена между Каа-Хемским, Пий-Хемским, Тандинским и Улуг-Хемским районами.

Вторично Кызылский район (кожуун) был образован 21 февраля 1975 года из девяти сельских поселений (сумонов): с. Баян-Кол, с. Кара-Хаак, с. Сукпак, с. Терлиг-Хая, с. Усть-Элегест, с. Черби, с. Шамбалыг, с. Ээрбек, с. Целинное и районного центра — поселка городского типа Каа-Хем.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (пгт Каа-Хем) проживают  % населения района.

Территориальное устройство 
В Кызылском кожууне 1 посёлок городского типа кожуунного (районного) подчинения (городское поселение) и 9 сумонов (сельских поселений):

Населённые пункты 
В Кызылском кожууне 12 населённых пунктов.

Экономика 
В Каа-Хеме — добыча каменного угля (Каа-Хемский угольный разрез), овцеводство.

Достопримечательности 
В селе Усть-Элегест — средневековая крепость периода Уйгурского каганата. Крепость имеет размеры 35 на 45 метров. Её место расположение прекрасно продумано — с башен уйгурской крепости прекрасно просматриваются все окрестности. За следующей достопримечательностью долго ходить не придется. На южной окраине Усть-Элегест находится древняя каменная плита, на которой изображен олень.
Также одним из достопримечательностью с. Усть-Элегест является висячий мост через реку Элегест.

Священное место Бурган изи, находится на юго-восточной стороне от Кызыла в 54 км. По легенде, несколько лет назад, когда Далай-Лама пролетал над Тувой, то он увидел на земле светящийся свет следа Учителя. Об этом Его Святейшества сообщил буддистам, и они отыскали этот священный след. С тех пор началось паломничество жителей со всей республики. На том месте на горе установлен субурган "Дючен Лхабаб", что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни».

Священный камень-глыба Чалама. Находится в 3-х км от села Терлиг-Хая. Он сердцевидной формы, высотой около 9-ти метров. Это место имеет магическую силу. Сюда приезжают очищаться, зарядиться энергией, получить вдохновение, любоваться природной красотой. Паломники просят у священного камня улучшения своего материального благосостояния, здоровья, семейного благополучия, детей и исполнения других желаний, которые сбываются. Каждый год в начале июня шаманы религиозного общества "Адыг-Ээрен" - "Дух Медведя" проводят обряд освящения места силы «Чалама».

Примечания 

Кызылский кожуун